De Aleksandr Belov Cup 2001 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg in september 2001 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Spartak Sint-Petersburg, UNICS Kazan, BC Panevėžys en Sjachtjor Irkoetsk. UNICS won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2001